Rénier  (1084 † 1135), marquis de Montferrat,
 Rénier de Montferrat (1162 † 1183), césar de l'empire byzantin.

Rénier 00